Mononátrium-tartarát (élelmiszer-adalékanyag, az E335 egyik alkotóeleme)
 Dinátrium-tartarát (élelmiszer-adalékanyag, az E335 másik alkotóeleme)